Judasz Iskariota
 Judasz z Kariothu – włoski film z 2001
 Judasz z Kariothu – dramat Karola Huberta Rostworowskiego